Wäsche steht für:
 Gruppen von Textilien:
 Bettwäsche
 Bügelwäsche
 Haushaltswäsche, siehe Wäsche
 Flachwäsche
 Formwäsche, siehe Shapewear
 Mangelwäsche, siehe Mangel (Gerät)
 Mietwäsche
 Objektwäsche
 Lohnwäsche
 Tischwäsche
 Trockenwäsche
 Unterwäsche
 das Waschen (die Reinigung) von Objekten oder Stoffen mittels Flüssigkeiten:
 Wäsche, die Reinigung von Textilien
 die Erzwäsche
 die Kohlenwäsche
 die Gaswäsche, siehe Gaswäscher
 die Haarwäsche
 die Autowäsche, siehe Waschanlage
 die Goldwäsche, siehe Goldsucher

Wäsche ist der Familienname folgender Personen:
 Sepp Wäsche (1929–2002), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Geldwäsche
 Blutwäsche, auch Dialyse genannt
 Wasche, Melorationsgraben in Jüterbog
 Wasche (Quelle), Quelle in Geitelde
 Mount Waesche, Vulkan im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Wesche (Begriffsklärungsseite)